Meilhamer ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Schlenger-Meilhamer (* 1947), deutsche Kabarettistin, Drehbuchautorin und Schauspielerin
 Hanns Meilhamer (* 1951), deutscher Kabarettist und Schauspieler